

Pachas d'Égypte 
 Semiz Ali Pacha (1549-1555), par la suite grand vizir
 Ali Pacha el Khadem (1559-1560)
 Ali Pacha el Soufi el Khadem (1563-1566)
 Ali Pacha Yaouz el Sélehdar, surnommé le « Tigre » (1601-1603)
 Korra Kash Ali Pacha (1668-1669)
 Ali Pacha el Khazindar (1691-1695)
 Moslim Ali Pacha (1706-1707)
 Ali el Morra Li Pacha destitué en 1725
 Ali el Hakim Pacha-Zada (1740-1741) puis (1755-1757)
 El Chérif Ali Pacha (1782-1783)

Autres 
 Méhémet Ali Pacha, gouverneur d'Égypte (1805-1848)
 Ali Pacha Moubarack, ministre et mécène en Égypte (1824-1893)
 Atik Ali Pacha, grand vizir du sultan Bayezid I au 
 Ali Pacha de Tchordou, grand vizir sous Ahmet III et également gendre du frère du sultan
 Ali Pacha de Janina (1741-1822), gouverneur d'Épire
 Arabaci Ali Pacha (1691-1692), grand vizir de Ahmet II, sultan de l'Empire ottoman
 Ali Pacha Moezzin, général responsable des forces turques lors de la bataille de Lépante
 Ali Pacha, gouverneur de la régence d'Alger (1637-1639)
 Ali I Pacha, bey de Tunis (1735-1756)
 Uluj Ali Pacha (1519-1587), régent d'Alger de 1568 à 1571 puis capitan pacha de la flotte ottomane de 1571 à 1587

Littérature 
 Ali-Pacha, nouvelle d'Alexandre Dumas mettant en scène Ali Pacha de Janina